Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 25 по 31 марта 2016 года в Ольборге (Дания) и с 4 по 10 апреля 2016 года в Азиаго (Италия).

Итоги турнира 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила возможность играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2017 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2017 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2017 года.

Группа A 
   Вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2017.
   Перешла в группу В первого дивизиона 2017 года.

Группа B 
   Вышла в группу А первого дивизиона 2017 года.
   Вылетела в группу А второго дивизиона 2017 года.

Арены 
Матчи группы A пройдут в «Гигантиуме». Матчи группы B примет «Пала Одегар».

Участвующие команды 
В чемпионате принимают участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Германии пришла после поражения в квалификационной серии за право играть в ТОП-дивизионе, сборная Казахстана пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года. 
В группе А первого дивизиона участвуют 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А

Главные судьи
  Хенна Аберг (Henna Åberg)
  Диана Кульетта (Deana Cuglietta)
  Кэти Гуэй
  Яна Зуева

Линейные судьи
  Лив Андерссон
  Магали Анекс
  Марин Динан
  Джейми Фенстермахер
  Эми Лэк
  Трине Вискум Филлипсен
  Михаела Штефкова (Michaela Štefková)

В группе B первого дивизиона участвуют 4 главных и 7 линейных судей.

Группа B 

Главные судьи
  Николета Целарова
  Майя Конттури
  Лэйси Сенук
  Раиона Вайсс

Линейные судьи
  Анина Эгли
  Мирьям Грубер
  Михаела Куделова
  Анна Рут Куонен
  Иоанна Побозняк
  Джоди Прайс
  Свеня Штроменгер

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1), (с 28 марта UTC+2).

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Индивидуальные награды

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

{{Hockeybox2
|bg    = #eeffff
|date  = 7 апреля 2016
|time  = 17:00
|team1 = 
|team2 = |score = 2 : 3
|periods = (1:1, 1:1, 0:1)
|goalie1 = 
|goalie2 = 
|progression = 
|goals1 = 
|goals2 = 
|stadium = Пала Одегар, Азиаго
|attendance = 
|official = 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

 Лучшие бомбардиры 

 Лучшие вратари 

 Индивидуальные награды Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:'''

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Дании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Первый
Ж*1
Хоккей
Хоккей